Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Huntley Montgomery e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Igor' Kunicyn e Uros Vico 7-66, 68-7, 6-2.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Nathan Healey (semifinali)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (Campioni)

 Marco Chiudinelli /  Alexander Peya (semifinali)
 Igor' Kunicyn /  Uros Vico (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2004